Il giardino è uno spazio riservato alla vista, alla coltivazione botanica e al godimento di piante e altre forme naturali.

Persone 
 Gaetano Giardino – militare e politico italiano
 Vittorio Giardino – fumettista italiano
 Walter Giardino – musicista argentino

Altro 
 Giardino – frazione di Capalbio
 Giardino – quartiere di Ferrara
 Giardino – album dei Circle del 2011
 Società del Giardino – club per gentiluomini di Milano

Pagine correlate 
Il giardino segreto
Garden